Mit dem Begriff Kyrios (vom altgriechischen Κύριος, Herr) bezeichnet man:

 Kyrios (Beiname), Epitheton mehrerer Gottheiten antiker Religionen
 Kyrios (Christentum), Gott und auch Christus im Neuen Testament
 eine auf dem Kyrios-Begriff basierende griechische Litanei, siehe Kyrie eleison
 Kyrios (Recht), das Familienoberhaupt, der Hausherr im antiken Griechenland

 Titel einer CD von Thomas Kagermann 
 Titel einer deutschen Zeitschrift